Houston County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Houston County (Alabama) – okres státu Alabama
 Houston County (Georgie) – okres státu Georgie
 Houston County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Houston County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Houston County (Texas) – okres státu Texas